

Televisione 
 Black Tiger – cortometraggio documentario del 2000 diretto da Vittorio Moroni all'interno della serie TV C'era una volta

Musica 
Black Tiger – album degli Y&T del 1982
Black Tiger – rapper svizzero

Videogiochi 
Black Tiger – videogioco arcade pubblicato dalla Capcom nel 1987
 Black Tiger – aracnide gigante di Resident Evil

Wrestling 
 Black Tiger – gimmick